Гончару́к (, ) — украинская и белорусская фамилия. Происходит от названия профессии гончар.

Известные носители 
 
 Гончарук, Алексей Валерьевич (род. 1984) — премьер-министр Украины.
 Гончарук, Андрей Иванович (род. 1961) — украинский государственный деятель, Советник Президента Украины.
 Гончарук, Владимир Андреевич (1918—1942) — Герой Советского Союза.
 Гончарук, Владислав Владимирович (род. 1941) — советский учёный в области химии, физики, биологии и технологии воды, физической химии, химической кинетики и катализа.
 Гончарук, Дмитрий Михайлович (род. 1970) — белорусский легкоатлет, толкатель ядра.
 Гончарук, Евгений Игнатович (1930—2004) — советский ученый в области гигиены и санитарии.
 Гончарук, Олег Романович (род. 1968) — украинский предприниматель и политический деятель.
 Гончарук, Пётр Никифорович (1938—2021) — советский деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гончарук, Сергей Иванович (1923—2012) — философ, доктор философских наук.
 Гончарук, Тарас Григорьевич (род. 1969) — доктор исторических наук, исследователь экономической и политической истории Украины.
 Гончарук, Фёдор Евтихович (1919—1975) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Гончар
 Гончаренко

Примечания